Excelsior — латинское слово, означающее «всё выше», иногда используется в английском языке как междометие.

В литературе 
 «Excelsior» — стихотворение Лонгфелло
 «Excelsior» — поэма румынского поэта Александру Мачедонски
 «Excelsior» — рассказ Вудхауза
 «Excelsior» — поэма Уитмена
 «Excelsior» — девиз главного героя повести Майн Рида «Морской волчонок»
 «Excelsior» — девиз известного американского писателя и председателя совета директоров известного издательства «Marvel» Стэна Ли.

В научной фантастике 
 USS Excelsior (NCC-2000) — космический корабль в сериале «Звёздный путь»
 Excelsior class starship — класс космических кораблей в сериале «Звёздный путь»
Пять недель на воздушном шаре. Жюль Верн.

Другое 
 Проект «Excelsior» — серия высотных парашютных прыжков со стратостата в 1959 и 1960 годах
 A33 Excelsior — опытный британский танк
 Excelsior (операционная система) для ЭВМ Kronos
 Эксельсиорская бригада — боевое подразделение времен Гражданской войны в США
 Excelsior — девиз штата Нью-Йорк
 «Excelsior!» — симфоническая увертюра (op.13) шведского композитора Вильгельма Стенхаммара.
 «Excelsior» — название отеля в новелле «Смерть в Венеции» Томаса Манна.
 Excelsior — гарнитура, разработанная дизайнером Ч. Гриффитом для компании Linotype в 1931 г.
«Excelsior» — девиз главного героя художественного фильма «Мой парень — псих» (2012 г.).

См. также